Westheider ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Westheider (1909–1999), deutscher Feldhandballspieler und Handballtrainer
 Ortrud Westheider (* 1964), deutsche Kunsthistorikerin und Leiterin des Museum Barberini in Potsdam